magma – masa w skorupie ziemskiej

 Magma – francuska grupa muzyczna wykonująca rock progresywny.
 Magma – polski zespół muzyczny istniejący w latach 90.
 magma – rzadsze (anglojęzyczne) określenie grupoidu.
 Magma – pierwszy album studyjny Kōshiego Inaby.
 Magma – szósty album studyjny francuskiego zespołu muzycznego Gojira
 Magma – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu
 Magma – polski serial telewizyjny z 1986 roku